Nanwan kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Nam Wan (vik i Hongkong, lat 22,23, long 114,20),

Kina 

 Nanwan (socken i Kina), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar